Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Émilie Loit che ha battuto in finale Iveta Benešová 7-5, 7-6(1).

Teste di serie 

 Elena Bovina (secondo turno)
 Alicia Molik (primo turno)
 Émilie Loit (campionessa)
 Denisa Chládková (quarti di finale)

 Barbara Schett (quarti di finale)
 Iveta Benešová (finale)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Marion Bartoli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2004